Стёпково — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Степково — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Степково — деревня в Слуцком районе Минской области.